Cossman est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
  (née en 1960), professeure canadienne de droit
 , professeure américaine de sociologie

Voir aussi

Homonymie de patronyme